Fido kan avse:

 Fido (film) – en kanadensisk zombiekomedifilm från 2006
 Fido film – ett bolag inom Animation och Visual Effects i Skandinavien
 Fido – ett vanligt namn för en hund, latin för "jag litar på" 
 FidoNet –  ett tidigare modembaserat datornätverk för privat e-post
 Fido Dido – en seriefigur skapad av Joanna Ferrone och Sue Rose
 FIDO eller Fido – en torped använd av USA under andra världskriget, se Mark 24 Mine
 Fido Opus Seadog Standard Interface Layer – en standard för seriekommunikation på DOS-baserade maskiner

Personer
 Martin Fido (1939–), en brittisk författare, tv- och radioprofil, skådespelare och forskare
 Fido. Smeknamn på berömd svensk stridsflygare och uppvisningspilot, Kurt Johansson.

Geografi
 Fido Creek – ett vattendrag i Kanada
 Fido Lake – en sjö i Kanada

Se även
 Lac Fido – flera sjöar